Osoby o tym nazwisku:
 Miguel Trovoada − saotomijski polityk
 Patrice Trovoada − saotomijski polityk, minister